Саситли () — село (аул) Цумадинского района Дагестана. 

Образует муниципальное образование село Саситли со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Саситли расположена на левом берегу Андийского Кайсу, на притоке - реке Саситлинка.

Население

Примечания

Ссылки 
  См. Фото села Саситли

Населённые пункты Цумадинского района
Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана